Île de la Gonâve kan syfta på:

Geografi

Haiti 

 Île de la Gonâve (ö i Haiti), Ouest, 
 Lagonav, arrondissement, Ouest,